Cerritos bezeichnet:
 Cerritos, Stadt in Kalifornien, USA
 Cerritos (San Miguel de Allende), Ort in Guanajuato, Mexiko
 Cerritos (Silao), Ort in Guanajuato, Mexiko
 Cerritos (Santiago de Anaya), Ort in Hidalgo, Mexiko
 Cerritos (Ixmiquilpan), Ort in Hidalgo, Mexiko
 Cerritos (Santiago de Anaya), Ort in Hidalgo, Mexiko
 Cerritos (Nayarit), Ort in Nayarit, Mexiko
 Cerritos (San Luis Potosí), Stadt in San Luis Potosí, Mexiko
 Cerritos (Veracruz), Ort in Veracruz, Mexiko
 Municipio Cerritos, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaates San Luis Potosí
 ein Raumschiff namens "USS Cerritos", aus der Fernsehserie Lower Decks aus der Star Trek Reihe

Cerritos ist der Name folgender Personen:
 Ronald Cerritos (* 1975), Fußballspieler aus El Salvador